Pathfinder, expression anglaise signifiant littéralement « chercheur de chemins », peut désigner :

Exploration spatiale 
 Pathfinder, maquette de la navette spatiale américaine en taille réelle destinée aux essais du programme Space Shuttle ;
 Mars Pathfinder, mission d'un engin motorisé destiné à l'exploration de la planète Mars ;

Aviation 
 NASA Pathfinder, prototype d'avion à énergie solaire ;
 Pathfinder, escadrons de la Royal Air Force britannique chargés de marquer les cibles avec des engins pyrotechniques pour faciliter le travail des bombardiers qui les suivaient ;

Cinéma et télévision 
 Pathfinder, titre anglais du film Le Trappeur, film de Pavel Lioubimov sorti en 1987 ;
 Pathfinder, film réalisé par Marcus Nispel en 2006 et distribué par la Twentieth Century Fox ;
 The Pathfinder (en français, Le Lac Ontario), téléfilm américain réalisé par Donald Shebib, sorti en 1996 ;
 Path Finder, série thriller de science-fiction américaine, diffusée en 2017 ;

Jeu vidéo 
 Dans le jeu vidéo Apex Legends, Pathfinder est un personnage robotique ayant un grapin lui permettant de se déplacer et prendre des hauteurs.

Informatique 
 Pathfinder, type d'algorithme spécialisé dans la résolution de problème de plus court chemin entre deux sommets d'un graphe ;
 , gestionnaire de fichiers ;

Véhicules 
 Pathfinder, véhicule tout-terrain de luxe du constructeur automobile Nissan ;
 Pathfinder, brick-goélette canadien, navire-école à Toronto ;

Autres 
 Pathfinder, groupe de power metal symphonique polonais
 Pathfinder, (en français, Pisteur - Livre 1), roman américain écrit par Orson Scott Card et paru en 2010
 Atacama Pathfinder Experiment, radiotélescope chilien ;
 Centrale nucléaire de Pathfinder, considéré comme le premier réacteur nucléaire mondial, était installé près de Sioux Falls dans le Dakota du Sud aux États-Unis ;
 Pathfinder, jeu de rôle.